Цзин (Jing) — русская транскрипция нескольких китайских слогоморфем.

Употребление в китайском языке 
Русское написание цзин соответствует трём слогам стандартного китайского языка (путунхуа), различающимся только тоном и написанием:
 jīng — произношение 44 различных иероглифов, в том числе 亰 «столица» (например, в слове Beijing, «Пекин»);
 jǐng — произношение 26 различных иероглифов;
 jìng — произношение 42 различных иероглифов.

Употребление в русском языке 

 Цзин (; , Кинь, вьеты (кит. юэ)) — название вьетнамской этнической группы в Китае.
 Цзин — несколько китайских фамилий (井, 景, 京) .
 Цзин (精, Jīng) — понятие китайской медицины и философии.
 Цзин (經) — название китайских канонических текстов; сутра.
 Цзин — название двух уездов в Китае.
 Цзин (泾县) — уезд в провинции Аньхой.
 Цзин (景县) — уезд в провинции Хэбэй.
 Цзин — мужское амплуа в китайской опере.

См. также 
 Цзинь